Петровское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ярцевского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Петрово.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Суетовское сельское поселение.

Географические данные 
 Расположение: восточная часть Ярцевского района
 Общая площадь: 64,62 км²
 Граничило:
 на севере — с Суетовским сельским поселением
 на востоке — с Сафоновским районом
 на юго-востоке — с Дорогобужским районом
 на юге и юго-западе — с Подрощинским сельским поселением
 на западе — с Ярцевским городским поселением

 По территории поселения проходит автодорога Ярцево — Засижье

 Крупные реки: Днепр.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 16 населённых пунктов.
 Петрово, деревня
 Боброво, деревня
 Буравлево, деревня
 Буяново, деревня
 Дарьино, деревня
 Замощье, деревня
 Засижье, деревня
 Клемятино, деревня
 Ольхово, деревня
 Перелесь, деревня
 Петрово, деревня
 Погуляевка, деревня
 Прость, деревня
 Федосово, деревня
 Хотеново, деревня

Упразднённые населённые пункты:
 д. Отделение Петрово (включено в деревню Петрово)

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ярцевского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году